

Geografia 
 Moch – isola della Micronesia

Pagine correlate 
 Andrej Moch – calciatore sovietico
 Dontay Moch – giocatore di football americano statunitense
 Gaston Moch – scrittore ed esperantista francese
 Jules Moch – politico, partigiano e ingegnere francese